Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закреплённая Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Поправки в Девятую статью, как и во всю Конституцию Японии, после 3 мая 1947 года не вносились. Несмотря на то, что статья предусматривает отказ государства от права вести войну и иметь вооружённые силы, Япония де-факто обладает армией — Силы самообороны Японии, которые формально считаются особым видом полицейских сил. Их деятельность формально ограничена только обороной страны, хотя фактически японский флот принимает участие в борьбе с пиратами в Аденском заливе, защищая иностранные суда.

В июле 2004 года выдающимися японскими деятелями культуры было сформировано , выступающее за недопущение пересмотра девятой статьи и возвращения к милитаризму довоенной Японии. Однако в мае 2007 года Верхняя палата парламента Японии утвердила подготовленный правительством законопроект о референдуме, который открывает путь к пересмотру конституции и отмене ряда её пацифистских положений.

1 июля 2014 года кабинет министров Синдзо Абэ принял резолюцию, дающую новое толкование Статье 9 Конституции Японии. В частности, согласно этой резолюции, Япония имеет право на так называемую «коллективную самооборону» и может использовать Силы самообороны не только в случае вооружённого нападения на Японию, но также в случае нападения на страны, с которыми Япония поддерживает тесные связи, и в случае серьёзной угрозы такого нападения. 19 сентября 2015 года парламент Японии разрешил использовать Силы самообороны для участия в военных конфликтах за рубежом.

В мае 2017 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ установил предельный срок для пересмотра 9 статьи Конституции до 2020 года, которая узаконивала бы Силы самообороны Японии.

См. также 
 Статья 9 (объединение)

Примечания

Ссылки 
 Japon.ru Кто автор девятой статьи Конституции Японии

Вооружённые силы Японии
Государственное устройство Японии
Политика Японии
Конституция Японии
Пацифизм